Схалкен () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Схалкен, Годфрид (1643—1706) — нидерландский живописец и график.
 Схалкен, Шенг (род. 1976) — нидерландский профессиональный теннисист, победитель 15 турниров АТР в одиночном и мужском парном разряде.